Известны пять египетских революций:
 Египетская революция 1805—1811 гг. — узурпация власти Мухаммедом Али Египетским.
 Египетская революция 1919 года — ненасильственная революция, приведшая к обретению Египтом независимости.
 Египетская революция 1952 года, также известная как «Июльская революция».
 Египетская революция 2011 года (в рамках волнений в странах арабского мира).
 Египетская революция 2013 года — низложение президента Египта Мохаммеда Мурси военными.